Баймаклія — село у Кантемірському районі Республіки Молдова;
 Баймаклія — село у Каушанському районі Республіки Молдова.